Encinillas kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Encinillas, Michoacán, ort, Maravatío,

Spanien 

 Encinillas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar